Нетанья́ху — еврейская фамилия.

 Нетаньяху, Бенцион (1910—2012) — израильский историк и деятель сионистского движения, отец Йонатана, Биньямина и Идо Нетаньяху.
 Нетаньяху, Биньямин (род. 1949) — израильский военный деятель, политик, дважды премьер-министр Израиля.
 Нетаньяху, Идо (род. 1952) — израильский врач-рентгенолог, писатель и драматург.
 Нетаньяху, Йонатан (1946—1976) — израильский военный деятель, подполковник спецназа.
 Нетаньяху, Шошана (1923—2022) — израильский юрист, судья Верховного суда Израиля
 Нетаньяху, Элиша (1912—1986) — израильский специалист по комплексному анализу, профессор математики, брат Бенциона Нетаньяху и муж Шошаны Нетаньяху.